JPO může znamenat: 
 jednotka požární ochrany, viz jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, jednotka sboru dobrovolných hasičů
 Japan Patent Office, Japonský patentový úřad
 Journal of Physical Oceanography, měsíčník Americké meteorologické společnosti
 Journal of Prosthetics and Orthotics, americký odborný časopis
 Journal of Pediatric Orthopaedics, odborný časopis
 Jet Pilots' Organization
 Junior Professional Officer (nižší odborník)
 Johannesburg Philharmonic Orchestra
 Joint Pipeline Office, konsorcium provozující systém potrubní dopravy přes Aljašku